Chromis bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 Chromis (Mysier), ein Bundesgenosse der Trojaner
 Chromis (Gefährte des Phineus), tötete auf der Hochzeit des Perseus den Emathion
 Chromis (Kentaur), auf der Hochzeit des Peirithoos von diesem erschlagen
 Chromis (Satyr)

in der Zoologie:
 Chromis, die artenreichste Gattung der Riffbarsche